Georges Dampt (1858-1886), écrivain français ;
 Jean Dampt (1854-1945), sculpteur français.